SED – partia komunistyczna w Niemieckiej Republice Demokratycznej pod nazwą Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec
 sed – program komputerowy przetwarzający pliki tekstowe
 sed – święto w starożytnym Egipcie
 Surface-conduction Electron-emitter Display – technologia wyświetlania obrazu w kineskopie